Иван Тесля (; , с. Настасов, Галиция, Австро-Венгрия (ныне  Тернопольской области Украины) — , , Канада) — украинский и канадский географ, педагог, организатор науки.

Биография 
Родился в многодетной крестьянской семье. С 1913 учился в украинской частной гимназии в Збараже. Позже окончил Львовский университет, где изучал гуманитарные, а затем естественно-математические науки (1925—1932).

После окончания университета работал научным сотрудником института метеорологии и геофизики. Одновременно был учителем географии в Малой семинарии во Львове. Параллельно работал сотрудником профессора В. М. Кубийовича, занимался подготовкой географических карт для известного в своё время «Атласа Украины» (1937) и отдельных разделов к книгам «География Украины и смежных земель» (1938).

В годы Второй мировой войны работал референтом школьного отделения Украинского Центрального Комитета в Кракове и Львове. Редактировал журнал «Українська школа» (1942—1943).

Вершиной педагогического творчества Ивана Тесли в военный период стало создание пособия по географии Украины «Наша Батьківщина» («Наша Родина») (1942).

С 1944 — в эмиграции, сначала в Германии, а с 1948 — в Канаде. Переехав в Канаду, занимался исследованием географии украинских поселений в этой стране. Результаты исследований изложены в его работах
 «Канадцы украинского происхождения» / «The Ukrainian Canadian in 1971» (1976),
 «Украинская иммиграция в Канаду в 1891—1967» / «Ukrainian Immigration to Canada in 1891—1917» (1978),
 «Статистика украинский поселений в Канаде» / «Statistical Compendium of Ukrainians in Canada» (1970—1973).

Автор более 50 научных работ, несколько учебников и сотни научно-методических статей, рецензий и заметок, трудов по метеорологии, геофизики, климатологии (среди прочего, про многолетние изменения климатических элементов земного шара), гидрографии, картографии, педагогике в специализированных польских, немецких и канадских журналах.

Кроме этого, И. Тесля написал ряд статей для «Энциклопедии украиноведения».

Литература 
 Свинко Й. Іван Тесля як вчений, географ і педагог //Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту. Серія: Географія. — Тернопіль, 1998. — № 1. — С.10-12.
 Свинко Й. М. Іван Тесля як метеоролог і кліматолог //Матеріали другої всеукраїнської наукової конференції «Історія української географії та картографії: проблеми і перспективи». — Тернопіль, 2000. — С.39-42.
 Свинко Й. М. Освітня діяльність Івана Теслі //Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту. Серія: Педагогіка і психологія. — Тернопіль, 1998. — № 5. — С.103-106.

Ссылки 
 Іван Тесля

Географы Украины
Географы Канады
Педагоги Украины
Выпускники Львовского университета
Авторы учебников
Авторы энциклопедий и словарей
Климатологи
Метеорологи Украины
Геофизики Украины
Гидрографы